На тих живих островах () — американська короткометражна драма режисера режисера Френсіса Пауерса 1915 року.

Сюжет

У ролях

Посилання 

Фільми-драми США
Німе кіно США
Чорно-білі фільми
Короткометражні фільми США